

Patronyme 

 Marie-Thérèse Rodet Geoffrin (1699-1777), salonnière française ;
 Claude-Louis Rodet (1768-1838), homme politique français ;
 Alain Rodet (1944-), homme politique français ;
 Jean-Claude Rodet (1944-), heilpraktiker franco-canadien.

Objets 
 Moulin à rodet, type de moteur hydraulique.